Receveur  peut faire référence à :
 Un receveur est un membre de l'administration (par exemple, un « receveur des contributions » ; on dit aussi « percepteur ») ou, sous l'Ancien Régime, chargé de percevoir, collecter, gérer des « recettes », ainsi le  receveur des rentes. Le « receveur général » ou « receveur diocésain » doit collecter les recettes spéciales ou municipales. 
 receveur (catcher), une position au baseball.

Patronyme 
Classement par ordre alphabétique :
 Antoine-Sylvestre Receveur (1750-1804), prêtre, fondateur de la communauté des Sœurs de la Retraite Chrétienne (1789).
 Claude-François Joseph Louis Receveur (1757–1788), prêtre franciscain français, naturaliste et astronome qui accompagne l'expédition de Jean-François de La Pérouse.
 François-Hubert Receveur de Livremont est un militaire et inspecteur parisien de la fin du .
 Jacky Receveur (1949-2016), footballeur français, père de Caroline Receveur
 Caroline Receveur (1987-), blogueuse, animatrice de télévision et actrice, fille de Jacky Receveur
 Patrick Receveur (1975-), auteur de jeux français
 Philippe Receveur (1963-), homme politique suisse

Homonymie de patronyme